Alpout kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Alpout (ort i Azerbajdzjan, Qazach), 
 Alpout (ort i Azerbajdzjan, Goranboj), 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar